Вилянув:

 Вилянув — район Варшавы.
 Вилянув — дворец и сад в районе Вилянув в Варшаве.
 Вилянув — гмина.
 Варшава-Вилянув — гмина.